Hellen steht für:

 Hellen, in der griechischen Mythologie der Stammvater der Hellenen

Personen:
 August Ferdinand Conrad zur Hellen (1790–1860), deutscher Landrat
 Carl von der Hellen (1843–1902), deutscher Landschaftsmaler
 Diedrich von der Hellen (1819–1892), deutscher Parlamentarier
 Eduard von der Hellen (1863–1927), deutscher Archivar und Herausgeber
 Georg zur Hellen (1886–1954), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Remscheid
 Mogens von Harbou und von der Hellen = Mogens von Harbou, deutscher Verwaltungsjurist  
 Sascha Hellen (* 1977), deutscher Eventmanager